Красногварде́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Красногвардейская улица — улица в Керчи.
 Красногвардейская улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Красногвардейская улица — улица в Астрахани.
 Красногвардейская улица — улица во Владикавказе.
 Красногвардейская улица — улица в Гатчине.
 Красногвардейская улица — улица в Иванове.
 Красногвардейская улица — улица в Коломне.
 Красногвардейская улица — улица в Краснодаре.
 Красногвардейская улица — улица в Краснослободске.
 3-я Красногвардейская улица — улица в Москве.
 Красногвардейская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Красногвардейская улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Красногвардейская улица — улица в Новосибирске.
 Красногвардейская улица — улица в Омске.
 Красногвардейская улица — улица в Оренбурге.
 Красногвардейская улица — улица в Перми.
 Красногвардейская улица — улица в Пскове.
 Красногвардейская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Красногвардейская улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Красногвардейская улица — улица в Красном Селе.
 Красногвардейская улица — улица в Павловске.
 Красногвардейская улица — улица в Ставрополе.
 Красногвардейская улица — улица в Томске.
 Красногвардейская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Красногвардейская улица — прежнее название Первой Литейной улицы в Запорожье.
 Красногвардейская улица — прежнее название Архивной улицы в Каменском.
 Красногвардейская улица — прежнее название улицы Гната Хоткевича в Киеве.
 Красногвардейская улица — прежнее название Архангельской улицы в Кропивницком.
 Красногвардейская улица — прежнее название Австрийской улицы в Мариуполе.
 Красногвардейская улица — прежнее название Гвардейской улицы в Николаеве.
 В Сумах:
 Красногвардейская улица — прежнее название Ильинской улицы.
 2-я Красногвардейская улица — прежнее название улицы Иоанна Павла II.
 Красногвардейская улица — прежнее название Лётной улицы в Чернигове.

См. также 
 Красногвардейская площадь
 Красногвардейский бульвар
 Красногвардейский мост
 Красногвардейский переулок
 Красногвардейский проезд